44-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 25 марта по 11 ноября 1981 года. Победителем стало киевское «Динамо».

Высшая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 10.

«Пахтакор» имел трёхлетнюю гарантию сохранения места в высшей лиге после трагедии 1979 года.

Лучший бомбардир — Рамаз Шенгелия («Динамо» (Тб)) — 23 гола в 31 матче.

Первая лига. Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 12.

Вторая лига. Итоговое положение

Финал 1

Финал 2

Финал 3

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Сезон 1981 года на football.lg.ua

Футбол в СССР в 1981 году